Ни́жнее Кара́чево () — посёлок в Актанышском районе Республики Татарстан, в составе Татарско-Суксинского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от татарского слова «түбән» (нижний) и ойконима «Карач» (Карачево).

География 
Деревня находится на реке Шабиз, в 27 км к западу от районного центра, села Актаныш.

История 
В окрестностях посёлка выявлены археологические объекты пьяноборской культуры.

Посёлок основан не позднее 1770-х годов. В XVIII–XIX веках жители относились к категории тептярей. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство, был распространен кузнечный промысел.

В начале XX века в поселке функционировали мечеть, 4 кузницы. В этот период земельный надел сельской общины составлял 580 десятин.

До 1920 года посёлок входил в Семиостровскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР.

В годы коллективизации в посёлке организован колхоз имени Чапаева.

С 10 августа 1930 года – в Актанышском, с 1 февраля 1963 года – в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Примечания 

Населённые пункты Актанышского района